A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 20 km-es gyaloglás versenyszámát augusztus 21-én rendezték.

A kvalifikáció során az A-szint 1:33:30 másodperc, míg a B-szint 1:38:00 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a női 20 km-es gyaloglásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény

Források 
 
 

N20000